Österkobben är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 44 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors. Österkobben ligger  meter över havet.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 120 meter i öst-västlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km nordväst om Österkobben.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet